Verdensholdet er kælenavnet for National Danish Performance Team, der forkortes NDPT. De tre første hold gik under navnet National Danish Gymnastics Team, forkortet NDGT. 

Holdet er et gymnastikhold, som rejser verden rundt for at præsentere den danske folkelige gymnastiktradition. Holdet er stiftet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og består nu af 28 danske gymnaster, 14 drenge og 14 piger. Siden 1994 har holdet været på 11 rejser.

Deltagerne på et verdenshold betaler selv en del af rejsen og er således ikke professionelle gymnaster.

Traditionen med gymnastikrejser blev oprindeligt startet af Erik Flensted-Jensen som rejste ud første gang i 1939 under navnet Danish Gym Team.

NDGT 1 – 1994-1995 (Det rigtige Verdenshold)

Rejserute 

Holdet rejste i 9 måneder fra august 1994 og sluttede turneen ved det store DGI-gymnastikstævne i Alicante i Spanien 1995. I rækkefølge blev følgende lande besøgt: Danmark, Spanien, Schweiz, Frankrig, Danmark, USA, Costa Rica, Guatemala, USA, Mexico, USA, Fiji, Filippinerne, Vietnam, Thailand, Danmark, Sydafrika.

Gymnaster 

Jakob Søndergaard (Bowski), Niels Henrik Nielsen, Søren Christensen, Finn Højly Hansen, Flemming Skaalum Johansen, Bo Juul Troelsen, Jesper Birck Pedersen, Peter Beltoft Hjort, Rune Kristensen, Tue Korsemann, Jens Fisker, Ulrik Jespersen, Peder Lillelund Pedersen, Per Ølholm Mortensen, Anders Buhl.

Gitte Møller Madsen, Lone Thomsen, Mona Eriksen, Anne Møller Sørensen, Rikke Pedersen, Mette Kappel Mikkelsen, Line Juulsgaard (nu Birk), Anja Andersen, Stine Hastrup Larsen, Lene Johansen, Lisbeth Isbrandt Sørensen, Trine Lunddal, Tina Mærsk, Line Johnsen, Betina Lynge.

Rejseleder og instruktører 

Holdets rejseleder var Niels Dalsgård, assistent Jesper Nicolaisen og de to instruktører Gitta Sørensen og Lars Kristensen.

NDGT 2 – 1997-1998

Rejserute 

Holdet rejste i 10 måneder fra august 1997 og sluttede ved landsstævnet i Silkeborg i juni 1998. I rækkefølge blev følgende lande besøgt: Danmark, Spanien, Frankrig, Schweiz, Danmark, USA, Mexico, Danmark, Bolivia, Brasilien, Chile, Singapore, Malaysia, Australien, Sydafrika, Zimbabwe, Danmark.

Gymnaster 

Niels Juul, Morten Louring, Jacob Kramer, Jan Pedersen, Søren Kristensen, Jens Kynde Bjerrum, Martin Højbjerg, Martin Vølund, Jacob L. Petersen, Christian Stjernebjerg, Erick M. Hansen, Anders Liengaard, Jesper Juul Troelsen, Mikael Rindom. 

Kirstine Andreassen, Mette Christiansen, Anja A. Nielsen, Lene Heiselberg, Susanne Vilsbøl, Mette Pyrdol, Lise Zacho, Kira Hofsted, Mika Lund, Gitte Andersen, Lise Wium-Andersen, Mette K. Thiem, Margaretha Thygesen, Dorit Andersen.

Rejseleder og instruktører 

Holdets rejseleder var Holger Vestergård og de to instruktører Lone Christiansen og Niels Henrik Nielsen.

NDGT 3 – 1999-2000

Rejserute 

Holdet rejste i 9 måneder fra oktober 1999 og sluttede efter en række "År 2000 arrangementer" i Danmark med en tur til Island i juni 2000. I rækkefølge blev følgende lande besøgt: Thailand, Japan, Danmark, New Zealand, Australien, Singapore, Vietnam, Kina, Danmark, Sverige, Estland, Litauen, Schweiz, Italien, Frankrig, Tyskland, Danmark, Island

Gymnaster 

Søren Andreassen, Torben Baden, Janus Majgaard Bjerre, Anders Bollesen, 
Martin Hansen, Pelle Jensen, Ulrik Johansen, Søren Kramer, Jesper Birch Mandrup, Tore Munch, Peter Egtoft Nielsen, Anders Skjerbæk, Stefan Walther, Morten Zacho.

Ane Lambæk Christensen, Lone Lambæk Christensen, Malene Christensen, Berit Clausen, Christine Brix Kjelgaard, Stine Elmholt Kristensen, Trine Juul Larsen, 
Anja Drest Nielsen, Rie Toftgård Nielsen, Ditte Strebel, Stinna Shaktiva, 
Heidi Tegner, Elisabeth Verdich, Anne Marie Østergaard.

Rejseleder og instruktører 

Holdets rejseleder var Lars Koefoed og de to instruktører Hanne Birkedal og Morten Louring.

NDPT 4 - 2001-2002

Rejserute 
Holdet rejste i 10 måneder fra september 2001 og afsluttede i Danmark til landsstævne 2002 på Bornholm. I rækkefølge blev følgende lande besøgt: Danmark, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Panama, Costa Rica, Guatamala, El Salvador, Mexico, Tanzania, Uganda, Ghana, USA, Canada, Tyskland, Tjekkiet, Frankring, Spanien, Belgien og Danmark.

Gymnaster 

Anita Holm Christensen, Sisse Ammitzbøll Marcussen, Helle Boldes , Bettina Bødker Andersen, Christel Elisabeth Stjernebjerg, Anne Sofie Clemmensen, Janne Weidinger Kristensen, Sabrina Guastella , Helle Glenstrup Hansen, Anne Rosgaard, Louise Rosenby, Louise Bugge, Kristine Mølgaard Mogensen, Charlotte Johansen.

Søren Gade Jensen, Mikkel Rohde Jørgensen, Kasper Kjeldsen, Thomas Alnor, Danny Holm, Johannes Juulsgaard, Jørn Kristensen, Thomas Kirketerp Bundgaard, Peder Lillelund Pedersen, Regin Hviid Joensen, Christian Strebel, Martin Leon Jacobsen, Lars Christensen, Heine Kuhr.

Rejseleder og instruktører 

Holdets rejseleder var Johannes Bjerre og de to instruktører Kirstine Boel Lillelund og Finn Højly Hansen.

NDPT 5 – 2003-2004

Rejserute 

Holdet rejste i 10 måneder og besøgte følgende lande: Danmark, Sydafrika, Australien, Japan, Kina, Thailand, Malaysia, Singapore, USA, Danmark, Tyskland, Frankrig, Tyskland, Tjekkiet, Tyskland, Slovenien, Ungarn, Danmark, Island.

Gymnaster 

Maria Nøhr, Anne Bøjlund, Karna Kjeldsen, Elke Brøns, Anna Kinoshita, Katrine Ingvardsen, Tina Kjærgaard, Sanne Maj Laursen, Camilla Kruse, Ditte Roth, Signe Schjørring, Birgitte Kramer, Klara Kjeldsen, Marianne Hartwig. 

Mathias Hansen, Anders Winther Larsen, Gert Rindom, Kim Krongaard Jensen, Helge Kappel, Rasmus Fristed Jensen, Morten Spanggaard, Mads Trangbæk, Mikkel Gammelby, Eskild Strøm, Martin Sørensen, Thomas Mygind Bojsen, Anders Bidstrup, Kristian Mygind Bojsen.

Rejseleder og instruktører 
Rejseleder var Anders Christian Amstrup, de to instruktører var Rie Toftgård Nielsen og Erick Morales Hansen.

NDPT 6 – 2005-2006

Rejserute 

Holdet rejste i 10 måneder og afsluttede turneen ved landsstævnet 2006 i Haderslev. De besøgte følgende lande: Danmark, Portugal, Brasilien, Uruguay, Argentina, Mexico, USA, Vietnam, Indien, Kenya, Uganda, Danmark, Tyskland, Østrig, Slovenien, Ungarn, Tjekkiet, Danmark

Gymnaster 

Carina Bangsø Falkenhaug Poulsen, Rikke Boserup Sjelborg, Astrid Dalgaard Mølgaard, Signe Braüner Nygaard, Anne Berg Jensen, Rikke Vinther Nielsen, Trine Dahl Bisgaard, Carina Klevang Larsen, Christina Dyrberg, Marie Darling Lavard, Anna Sofie Vincentz Larsen, Birgitte Hansen, Marlene Schelde Hansen, Lena Bøgelund Hansen.

Andreas Stokholm, Rasmus Brems-Hulgaard, Rasmus Sinding-Jensen, Stig Buhl Christensen, Jimmy Seeberg Vilhelmsen, Torben Hansen, Jacob Venø, Sophus Nedergaard, Christian Støvring, Kristian Kjærgaard, Anders Nielsen, Mads Haahr, Jakob Majgård Bjerre, Kasper Hvelplund Overgaard.

Rejseleder og instruktører 

Holdets rejseleder var Morten Louring, de to instruktører var Heidi Tegner og Christian Stjerneberg.

NDPT 7 – 2008-2009

Rejserute 

Holdet rejste i 10 måneder fra september 2008. I rækkefølge blev følgende lande besøgt: Danmark, Tyskland, Sydafrika, Swaziland, Mozambique, Japan, Australien, Hong Kong, Indien, USA, Costa Rica, Colombia, Skotland, Danmark, Tyskland, Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Tyskland, Danmark, Norge og afsluttede i Danmark til Landsstævne 2009 i Holbæk.

Gymnaster 

Anders Mark Aagaard, Jeppe Søbye Andreasen, Kristoffer Hedegaard Andreasen, Rune Bjerregaard Engel, Jens Peter Erichsen, Kristoffer Lund Hansen, Niels Wendelboe Hedegaard, Morten Jensen, Emil Wittsten Jensen, Kim Fibiger Laursen, Mikkel Traberg Larsen, Rune Lauridsen, Søren Lauridsen, Søren Hangaard Pedersen.

Lærke Ilkjær Apelon, Maj Hemmeløff Bukhave, Anne Sofie Lee Bundgaard, Ida Frost, Henriette Hansen, Maria Folkmann Ipsen, Stine Spangsberg Jensen, Thea Gintberg Johansen, Laura Nyhus Kirk, Louise Kruse, Kristine Møller-Nielsen, Lotte Bork Pedersen, Louise Seiger Stensig, Katrine Svensson.

Rejseleder, fysisk vejleder og instruktører 

Holdets rejseleder var Thomas Dahl, fysisk vejleder var Marlene Søbye Vestergaard og de to instruktører Anne Marie Østergaard og Johannes Juulsgaard.

NDPT 8 – 2010-2011

Rejserute 
Holdet rejste i 10 måneder med start i september 2010 i Danmark. Herefter i besøgte holdet følgende lande: 15 delstater i USA, Australien, Singapore, Japan, Kina, Skotland, Sverige, Tyskland, Luxembourg, Schweiz, Tjekkiet. Holdet sluttede af i Danmark på Blue Water Arena i Esbjerg for 7.000 tilskuere til en stor gymnastikevent "DGI Verdensholdet bevæger Esbjerg".

Gymnaster 
Mikkel Lorenzen Højen, Emil Korfitz Mortensen, Anders Volmar Johansen, Daniel Frisdahl Christensen, Alex Christensen Otto, Jeppe Bach Jensen, Morten Stuckert Askjær, Thomas Skovgaard Jørgensen, Stefan Dam Graversen, Mathias Møller Klausen, Søren Würtz Bredahl, Jacob Bidstrup, Kristoffer Juul Bjørn, Søren Bidstrup.

Anne Hviid Kristensen, Stine Andersen, Maria Søndergaard Lysdal, Camilla Mølgaard Hansen, Maja Møller-Nielsen, Christina Ørgaard, Sofie Brix Christensen, Line Stenhøj Kofoed, Josefine Jørgensen, Kamilla Smedegaard Kjærbye, Maria Spanggaard, Marlene Behrend Jakobsen, Stina Strange Thue Tobiasen, Louise Østergaard Andersen.

Rejseleder, fysisk vejleder og instruktører 
Holdets lederteam bestod af Team Manager Anders Liengaard, fysisk vejleder Mikkel Gammelby, kommunikationsmedarbejder Tina Reinholdt og de to instruktører var Stinna Shaktiva og Rasmus Fristed.

NDPT 9 – 2012-2013

Rejserute 
Holdet rejste med showet ZOOM i 10 måneder med start i september 2012 i Danmark, hvorefter holdet besøgte Tyskland, Aserbajdsjan, Uganda, Kenya, Sydafrika, Thailand, Vietnam, Taiwan, USA, Mexico, Colombia, Brasilien, Tjekkiet, Slovenien, Italien, Schweiz, Frankrig og Luxembourg. Holdet sluttede turnéen af i Danmark med deres sidste opvisning til DGI's Landsstævne i Esbjerg i juli 2013.

Gymnaster 
Frederik Jul Bertelsen, Jacob Snogdal, Jeppe Grue Kaas, Jeppe Nøhr, Jesper Nedergaard, Jesper Nøhr Bertelsen, Mads Ludvigsen, Mads Maretty Sørensen, Malthe Fiil Larsen, Malthe Hahn, Mathias Demandt Winther, Mathias Falkenberg Kristensen, Morten Bunk Stenger, Morten Bo Hytteballe Kristensen.

Elisabeth Fahlgren Andersen, Jane Karberg Thomsen, Katrine Dela Myrup, Katrine Krog Kæmsgaard, Kirsten Nydam Sørensen, Kirstine Mielcke Hansen, Lise Ryttersgaard, Louise Bjørnskov Knudsen, Mette Nagel Nielsen, Nanna Rønde Rasmussen, Rikke Mie Hytteballe Kristensen, Signe Darling Lavard, Signe Tofting Schaarup, Tine Lebech Krog.

Rejseleder, fysisk vejleder og instruktører 
Holdets lederteam bestod af team manager Mette Mølgaard Mogensen, kommunikationsmedarbejder Bjarke Hal, fysisk vejleder Elisa Gottschalck-Hansen samt instruktørerne Signe Braüner Nygaard og Anders Bidstrup.

NDPT 10 – 2014-2015

Rejserute  
Holdet rejste med showet ORBITA i 10 måneder fra september 2014. I rækkefølge blev følgende lande besøgt: Danmark, Tyskland, Sydkorea, Taiwan, Japan, Indonesien, Singapore, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Chile, USA, Danmark.

Gymnaster 
Anders Snogdal Pedersen, Christian Iversen Deichgraeber, Frederik Holsteen Christensen, Lasse Pihl, Markus Boysen, Mathias Skole, Morten Asbjørn Christenen, Nicky Schumacher, Niels Hvelplund, Rasmus Bejder (blev skadet i Sydkorea), Rasmus Krabæk Thomsen, Simon Nissen Hansen, Nikolaj Tvedebrink, Tobias Kobborg Kristensen, Svante Tobias Plenborg (blev skadet i træningslejren)

Benedicte Capion Knudsen, Cecilie Nørskov Enghuus, Dinne Fredslund Andersen, Laura Ballentin, Laura Schou Jensen, Line Traberg Larsen, Line Ahrensborg Blirup, Lotte Bjørnholt Fink, Lærke Poulsen, Maiken Meldgaard Christensen, Maja Lykke Christiansen, Pernille Falkenberg, Sanna Maja Merrild Olsen samt Signe Bønløkke Andersen.

Rejseleder, fysisk vejleder og instruktører  
Holdets rejseleder var Torben Nielsen, fysiskvejleder var Anne-Marie Madsen, pressechef Marianne Løth Pedersen og de to instruktører Maj Hemmeløff Bukhave og Mads Nyhus Kirk.

NDPT 11 – 2016-2017

Rejserute 
Hold 11 rejste verdenen rundt med showet Imani med start i september. Holdet rejste, i rækkefølge, til: Tyskland, Tanzania, Zanzibar, Australien, Indonesien, Kina, Mexico, USA, Gran Canaria. Holdet rejste herefter rundt på DK-tour, og efterfølgende gik turen til Prag, Luxembourg, Belgien, Berlin og Sverige.

Holdet deltog i DGI Landsstævnet 2017 i Aalborg.

Gymnaster 
Hans Højer, Lasse Smedegaard, Jesper Brandt, Nikolaj Kjærgaard, Anthon Khorami, Benjamin Refshauge, Emil Smedegaard, Eske Kiel Rasmussen, Jacob Lund, Rasmus Andresen, Christian Søndergaard, Emil Johansen, Mikkel Pilegaard, Dennis Andersen.

Maria Stenum, Maria Møgelhøj, Marlene Lykke, Maja Refshauge, Cecilie Broe, Ida-Marie Pedersen, Marie Pilely, Louise Rørby, Michelle Bengtsen, Camilla Horn, Lærke Tolstrup, Pernille Schou, Maria Nebbegaard, Marie Sofie Spanggaard.

Rejseleder, fysisk vejleder og instruktører 
Holdets rejseleder var Lene Bruun, fysisk vejleder var Henning Engberg, pressechef Josias Juliussen og de to instruktører Signe Tofting Schaarup og Nikolaj Refshauge.

NDPT 12 – 2018-2019

Rejserute 
Holdet rejste verden rundt med showet NAMUH i 10 måneder med start i september 2018. I rækkefølge blev følgende lande besøgt: Danmark, Tyskland, De Forenede Arabiske Emirater, Sydkorea, Taiwan, Colombia, Argentina, Mexico, USA, Skotland og Gran Canaria. Holdet rejste herefter rundt på DK-tour og efterfølgende besøgte de Tyskland, Belgien, Schweiz og Frankrig. 

Holdet sluttede af til World Gymnastrada 2019 Dornbirn, Østrig.

Gymnaster 
Amalie Bøgild Langsted, Emilie Frost Ebstrup, Emilie Hesel Møller, Ida Kjær Andersen, Johanne Hessellund, Laura Mazanti Jørgensen, Mathilde Toft Bro, Matilde Dela Myrup, Mette Berthelsen Nielsen, Mia Elisabeth Jensen, Sara Victoria Cordes, Sara Møller-Nielsen, Signe Damgaard Gjesse og Viktoria Visborg Thune. 

Bjarke Kastrup Shimizu, Flemming Fredslund Andersen, Jens Peter Neermark, Jeppe Tvedebrink Fisker, Joakim Vilhelmsen,  Jonas Nohns Jensen, Mads Lang, Marcus Banck-Petersen, Morten Skou Bentsen, Niels Hamborg Pedersen, Simon Vibæk Frederiksen, Søren Budtz Berthelsen, Tobias Vilhelmsen og William Axel Linderoth Michaelen.

Rejseleder, fysisk vejleder og instruktører 
Holdets teamstab bestod af team manager Lars Houbak, instruktørerne Benedikte Capion Knudsen, Malthe Hahn og Maiken Meldgård Christensen, fysisk vejleder Johannes Mackeprang og kommunikationsmedarbejder Mads Klim Jacobsen.

NDPT 13 – 2021-2022

Rejserute 
Holdet rejste verden rundt med showet QUA ....

Gymnaster 
Springere: Oliver Toft Lienhøft, Daniel Hove

Rejseleder, fysisk vejleder og instruktører

Referencer

Eksterne henvisninger/kilder 
 Verdensholdets hjemmeside
 NDPT 2008-2009's Blog 
 NDPT 2008-2009's Galleri 

Gymnastik i Danmark